Der Begriff Mandylion bezeichnet

 eine bildliche Darstellung Jesu Christi, siehe Abgar-Bild
 ein Fest der Ostkirche, siehe Hagion Mandylion
 ein Album der Band The Gathering, siehe Mandylion (Album)
 eine deutsche Metal-Band, siehe Mandylion (Band)